BOJ steht für:

 Berufsorientierungsjahr, Bezeichnung des Berufsvorbereitungsjahres in Nordrhein-Westfalen
 Flughafen Burgas (Bulgarien), nach dem IATA-Code

BoJ steht für:

 Bank of Japan, die japanische Zentralbank 

Boj steht für:

 Boj (Animationsserie), eine Kinderserie des BBC-Fernsehsender CBeebies

BOJ